Hirschhorn peut faire référence à :

Patronyme 

 Joel Hirschhorn (1937-2005), auteur-compositeur américain ;
 Joseph Hirshhorn (1899-1981), entrepreneur et collectionneur letton-américain ;
 Philippe Hirschhorn (1946-1996), violoniste letton-belge ;
 Thomas Hirschhorn (né en 1957), artiste suisse.

Toponyme 

 Hirschhorn (Neckar), ville de l'arrondissement de la Bergstraße en Hesse, en Allemagne ;
 Hirschhorn/Pfalz, commune de l'arrondissement de Kaiserslautern en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne.

Voir aussi 
 Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, musée d'art contemporain de Washington DC ;
 Syndrome de Wolf-Hirschhorn, maladie chromosomique.